Domingos de Gusmão (São Domingos) (1170-1221) — santo católico espanhol, fundador da Ordem dos Pregadores (Dominicanos)
 Domingos de Gusmão, bispo de Leiria e arcebispo de Évora (Frei Domingos de Gusmão) (1678-1689)
 São Domingos de Gusmão (Olivença) — uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Olivença

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos